Con diocesi di Toledo ci si può riferire a:
diocesi di Toledo negli Stati Uniti d'America (in latino: Dioecesis Toletana in America)
diocesi di Toledo in Brasile (in latino: Dioecesis Toletana in Brasilia)
arcidiocesi di Toledo in Spagna (in latino: Archidioecesis Toletana)